KC peut faire référence à :
 Air Astana, selon la liste des codes AITA des compagnies aériennes,

Nom qui prend le diminutif de KC

Personnes 
 K. C. Bokadia, producteur et réalisateur de film indien
 KC Boutiette, athlète américain de Patinage de vitesse
 Katie Couric, journaliste
 KC Concepcion, chanteuse de Philippines
 K. C. Constantine, écrivain américain
 K. C. Agrawal, écrivain indien
 K. C. Dey, acteur indien
 K. C. Irving, homme d'affaires canadien
 Kasey James ou K.C. James, catcheur pro américain
 K. C. Keeler, footballeur américain
 Kent Cochrane (1951–2014), aussi appelé Patient K.C., patient canadien atteint de troubles graves de la mémoire épisodique

Musique 
 KC and the Sunshine Band, groupe de disco-funk
 KC Flightt, musicien de house & membre d'Africanism All Stars, un projet proposé par Bob Sinclar afin de faire collaborer des DJs avec des musiciens africains
 KC Groves, musicienne américaine
 K-Ci & JoJo, groupe RnB US
 K. C. Collins, acteur américain
 K. C. Douglas (1913-1975), chanteur & guitariste de blues américain
 K. C. Kesava Pillai (1868 - 1914), compositeur indien
 King Crimson, groupe de rock britannique
 K.C. Loving chanson de Little Willie Littlefield écrite par Jerry Leiber et Mike Stoller, reprise par Wilbert Harrison puis par The Beatles

Sports 
 KC Stadium
 Kansas City Chiefs
 KC Athletics, Club de football du Kansas
 Kézilabda Club, signifiant club de handball en hongrois (par exemple : MKB Veszprém KC)
Karmine Corp, club e-Sport évoluant en LFL, première division.

Lieux 
La Zone métropolitaine de Kansas City (Kansas City Metropolitan Area), comprenant les villes de :
 Kansas City (Kansas)
 Kansas City (Missouri)
 Kuwait City

Scolaire 
 Kellogg College (Oxford)
 Keble College

Autres 
 Kc, Constante d'équilibre
 The Kennel Club
 Lancia Kappa Coupé
 Kadett Club : forum consacré à l'Opel Kadett
Avion Boeing 
 KC-135 Stratotanker
 KC-97 Stratofreighter

Code